Video Phone — песня американской певицы Beyonce с её третьего студийного альбома I Am... Sasha Fierce. Это восьмой и последний выпущенный сингл с этого альбома. Благодаря певице Lady Gaga был сделан ремикс и исполнен в дуэте Beyonce и Lady Gaga. В музыкальном плане песня состоит из простого текста и скрытых намёков.
Песня получила в целом смешанные отзывы от большинства критиков, которые отметили, что Lady Gaga исполнила песню в не свойственном для неё стиле, и это не пошло ей на пользу. Тем не менее, они похвалили костюмы и хорошо снятое видео.

Список композиций 
 US/UK CD single
 «Video Phone» (Album Version) — 3:35
 «Video Phone» (Instrumental) — 3:27

 International download bundle
 «Video Phone» — 3:35
 «Video Phone» (Extended remix featuring Lady Gaga) — 5:04
 «Poison» — 4:04

 UK digital download Remix Bundle
 «Video Phone» (Extended remix featuring Lady Gaga) — 5:04
 «Video Phone» (Gareth Wyn remix) — 7:53
 «Video Phone» (Oli Collins & Fred Portelli remix) — 7:02
 «Video Phone» (Doman & Gooding Playhouse Vocal Remix) — 6:33
 «Video Phone» (My Digital Enemy remix) — 7:00
 «Video Phone» (Gareth Wyn remix radio edit) — 3:57

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Примечания 

Синглы Бейонсе
Песни Леди Гаги
Синглы 2009 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Песни Бейонсе